Mistrzostwa Afryki U-20 w Rugby Union Mężczyzn 2019 – trzecie mistrzostwa Afryki U-20 w rugby union mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby union o zasięgu kontynentalnym organizowane przez Rugby Africa mające na celu wyłonienie najlepszej w Afryce męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat dwudziestu. Zostały rozegrane w formie trzech turniejów w trzech hierarchicznie ułożonych dywizjach w okresie od 4 kwietnia do 12 maja 2019 roku. W walce o tytuł mistrzowski brały udział cztery zespoły, pozostałe drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, występowały w niższych dywizjach, pomiędzy wszystkimi trzema istniał system awansów i spadków.

Przełamując hegemonię Namibii tytuł mistrzowski zdobyła reprezentacja Kenii, uzyskując tym samym kwalifikację do World Rugby U-20 Trophy 2019, do światowego turnieju awansując po raz pierwszy od dekady. W niższych dywizjach triumfowały Madagaskar i Zambia.

Informacje ogólne 
Były to trzecie juniorskie mistrzostwa kontynentu rozegrane w kategorii do lat dwudziestu. Zostały zorganizowane w kwietniu i maju 2019 roku w formie trzech hierarchicznie ułożonych dywizji, pomiędzy którymi istniał system awansów i spadków. Podział na dywizje został opublikowany pod koniec listopada 2018 roku, gospodarze zawodów zaś w kolejnym miesiącu. W turnieju mogli uczestniczyć jedynie zawodnicy urodzeni w latach 1999–2000, zaś reprezentacje mogły liczyć maksymalnie 25 graczy.  Dwie najwyższe dywizje rywalizowały w czterozespołowej obsadzie systemem pucharowym. Rozgrywki w dywizji C odbywały się systemem kołowym w ramach trzyzespołowej grupy, spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. W przypadku tej samej liczby punktów ich lokaty miały być ustalane kolejno na podstawie:
 wyniku meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
 lepszego bilansu punktów zdobytych i straconych;
 większej ilości zdobytych punktów;
 większej ilości zdobytych przyłożeń;
 mniejszej liczby czerwonych kartek (otrzymanych w trakcie meczu bądź przyznanych przez komitet dyscyplinarny już po jego zakończeniu);
 mniejszej liczby żółtych kartek;
 rzutu monetą.

Dywizja A

Dywizja B

Dywizja C

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona Rugby Africa 

2019
2019 w rugby union
Kenia w XXI wieku
2019 w Zimbabwe
Uganda w XXI wieku
Rugby union w Kenii
Rugby union w Zimbabwe
Rugby union w Ugandzie
Sport w Nairobi
Harare
Sport w Kampali